Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици у дворани 1988. одржано је 21. фебруара у Будимпешти (Мађарска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1987. у Лијевену није бранио Улф Тимерман из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 11 бацача кугле из 7 земаља.

  Аустрија (1)
  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Западна Немачка (1)
  Мађарска (2)
  Норвешка (1)
  Чехословачка (3)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 19. Европског првенства у дворани 1970—1988.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 1988. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1988. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1988.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани